Ziegenkopf steht für folgende Berge in Deutschland: 

 Ziegenkopf (Habichtswald) (), im Gebiet von Kassel, Hessen
 Ziegenkopf (Harz) (), bei Blankenburg im Harz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Ziegenkopf (Hombergshausen) (), bei Hombergshausen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Ziegenkopf (Rhön) (), bei Kleinsassen in der Rhön, Landkreis Fulda, Hessen 
 Ziegenkopf (Taunus) (), bei Welterod im Taunus, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Geißkopf (Begriffsklärung)
 Ziegenberg
 Ziegenküppel
 Hausziege